Канторо́вич — еврейская фамилия, происходит от слова «кантор» (синагогальный певчий).

Известные носители 
 Канторович, Абрам Григорьевич (Гирш-Абелевич) (1908 — после 1981) — организатор советского кинопроизводства.
 
 Канторович, Борис Вениаминович (1906—1972) — советский учёный-теплотехник.
 Канторович, Владимир Яковлевич (1901—1977) — советский писатель и журналист, автор очерков.
  (1877—1940) — немецкий юрист.
 Канторович, Гершен Давидович (1937—2003) — советский архитектор-реставратор и краевед.
 Канторович, Григорий Гельмутович (род. 1948) — профессор, кандидат физико-математических наук.
 Канторович, Давид Львович (1904—1997) — советский архитектор.
 Канторович, Лев Владимирович (1911—1941) — советский писатель, сценарист и театральный художник.
 Канторович, Леонид Витальевич (1912—1986) — советский математик и экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Канторович, Лия Абрамовна (1920—1941) — первая советская женщина-героиня в Великой Отечественной войне, погибшая поднимая бойцов в атаку.
 Канторович, Людмила Александровна (в замужестве Любарская, род. 1945) — советская шахматистка, международный арбитр.
 Канторович, Николай Витальевич (1901—1969) — советский психиатр.
 Канторович, Рой (1917—1996) — южноафриканский архитектор.
 Канторович, Эрнст (1895—1963) — немецкий и американский историк-медиевист, представитель интеллектуальной истории.
 Канторович, Яков Абрамович (1859—1925) — российский юрист.

См. также 
 Кантор
 Канторов
 Канторовичи
 Конторович
 Канторовский